Куйичирчикский район () — административная единица в составе Ташкентской области Узбекистана. Административный центр — город Дустабад (до 1991 года назывался Солдатский, до 1996 года — Аскарлик), расположенный в 50 км от железнодорожной станции Разъезд 55 (на линии Хаваст — Ташкент), с населением около 12 000 жителей. Посёлок Солдатский основан русскими переселенцами в месте впадения в Сырдарью реки Ахангаран.

История 
Район был образован в 1926 году под названием Нижне-чирчикский район. В 1938 году вошёл в состав Ташкентской области. Упразднён в 1963 году, восстановлен в 1973-м. В 1978 году переименован в Галабинский район. В 1992 году переименован в Куйичирчикский район.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 Город Дустабад.
 2 городских посёлка:
 Курганча,
 Пахтазор.
 10 сельских сходов граждан:
 Гуль,
 Истиклол,
 Кетментепа,
 Курганча,
 Майдантал,
 Пахтачи,
 Ташаул,
 Ташлак,
 Узбекистан,
 Янгихаят.

Примечания 

Районы Ташкентской области